ВМРО у свом основном значењу се односи на историјска револуционарна удружења:
 ВМРО — бугарско револуционарно удружење основано за време турске власти 1893. као ВМОРО, познато и по скраћеницама БМОРК и ТМОРО.
 ВМРО (уједињена) — револуционарно удружење комунистичке оријентације у македонским областима између два светска рата створено 1925. године.
 ВМРО-СДРМА — македоснка конспиративна организација после Другог светског рата која се залагала за отцепљење НР Македоније од Југославије.
 ВМРО-ПРАВДА — македонска конспиративна политичка организација после Другог светског рата.

Такође, ВМРО се односи на савремене политичке странке:
 ВМРО-ДПМНЕ — парламентарна политичка партија у Северној Македонији, председник странке Христијан Мицкоски.
 ВМРО-БНД — парламентарна политичка партија у Бугарској, националистички оријентисана, лидер Красимир Каракачанов.
 ВМРО-Народна партија — политичка партија у Северној Македонији коју је формирао бивши премијер Љубчо Георгиевски 2004. године, председник Марјан Додовски.

Види још 
 Унутрашња револуционарна организација (ВРО) — бугарско револуционарно удружење Васила Левског, период 1869—1872.
 Комити
 Четници (вишезначна одредница)